Irschenbach ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Irschenbach (Haibach), Dorf und Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Irschenbach (Fluss), Zufluss der Menach